Madeley hace referencia a:

 Madeley (Shropshire), Inglaterra
 Madeley (Staffordshire), Inglaterra